Кастанеэ () или Кастаньес (, буквально «Каштаны») — греческий топоним. Может означать:

  — село в общине Килкис.
 Кастанеэ (Эврос) — село в периферийной единице Эврос.
 Кастаньес (Арта) — село в общине Еорьос-Карайскакис в Эпире.
 Кастаньес (Икария) — село на острове Икария в Эгейском море.
 Кастаньес (Кея) — село на острове Кея в Эгейском море.